Résultats détaillés de l'édition 1977 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 20 juin au .

Faits marquants 
À venir
 Durant la finale du simple dames, visite de la reine Élisabeth II, qui ne reviendra assister au tournoi que lors de l'édition 2010.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1977 de l'ATP
 Saison 1977 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA
  Site de l'ATP

Navigation 

1977
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 1977
Tennis en juin 1977
Sport en juillet 1977